Le Championnat de France de volley-ball, Pro AF, 2008-09 oppose les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1998.

L'AS Saint-Raphaël et le CSM Clamart rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2007-08.

Listes des équipes en compétition 

 USSP Albi
 Melun-La Rochette
 SES Calais
 ASPTT Mulhouse
 RC Cannes
 AS Saint-Raphaël
 Le Cannet-Rocheville
 Stade-Français-Saint-Cloud
 CSM Clamart
 Terville-Florange
 Hainaut Volley
 Vandœuvre-Nancy
 Istres Sport
 RC Villebon 91

Formule de la compétition

Première phase 

Matchs Aller/Retour : 26 Journées.

À l'issue de cette première phase, classement des clubs :
 Les clubs classés de 1 à 4 disputent les ½ finales du championnat de France.
 Le classement de 9 à 11 du Championnat de France Pro AF se fait en fonction du classement des clubs à l’issue de la première phase.
 Les clubs classés ,  et  sont rétrogradés sportivement en Nationale 1 Féminine saison 2009/2010
 Les clubs classés  et  disputent des matchs de barrage avec les clubs classés  et  de Nationale 1 Féminine.

Matchs d’attribution du titre de Champion de France de Pro AF 

 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d'égalité de victoire à l'issue des deux rencontres, un match d'appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF

Matchs de classement pour la  

Participants : les clubs classés 5 à 8 à l'issue de la première phase.
 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.

Matchs de barrage 

Participants : les clubs classés  et  de Pro AF à l'issue de la première phase et les clubs classés  et  de Nationale 1 féminine saison 2008/2009.
 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Nationale 1 féminine (match A)
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Nationale 1 féminine (match B)
 Les vainqueurs sont maintenus ou accèdent à la Pro AF pour la saison 2009/2010

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

|

|}

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Records de la saison régulière

Play-offs

Résultats

Matchs de classements 5 à 8

Tableau

Résultats

Play-downs

Résultats

Bilan de la saison

Distinctions individuelles 
 MVP :  Hélène Schleck (USSP Albi)
 Meilleure marqueuse :  Séverine Szewczyk (SES Calais)
 Meilleure passeuse :  Ivana Vasin (Istres OP)
 Meilleure réceptionneuse :  Alexandra Fomina (RC Cannes)
 Révélation :  Lenaig Lemoigne (Istres OP)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pro A féminine
 Nationale 1 2008-2009

Lienq externeq 
 Résultats sur le site de la LNV

Championnat de France féminin de volley-ball
Volley-ball F1
Championnat F1